Andriej Szyszkin (; ur. w 1960 roku) – rosyjski malarz.

Urodził się i wychował w Moskwie. Malarstwem zajmuje się od początku lat 2000., obecnie pracuje w prywatnym studiu. Główne kierunki w jego twórczości to portrety oraz obrazy historyczne, malowane w stylu realistycznym. Istotny wątek w jego pracach stanowią słowiańskie: historia i mitologia.

Galeria

Przypisy 

Rosyjscy malarze
Ludzie związani z Moskwą
Urodzeni w 1960
Ludzie urodzeni w Moskwie